Cnidium dubium är en flockblommig växtart som först beskrevs av Christian Schkuhr, och fick sitt nu gällande namn av Schmeil och Jost Fitschen. Cnidium dubium ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
dubium